

Patronyme 

 Albert Abicht (1893-1973), un agriculteur et homme politique allemand (ThLB/DNVP, NSDAP) ;
 Carin Abicht (1943-), une actrice et porte-parole de la pièce radiophonique allemande ;
 Henryk Abicht (1835-1863), un homme politique polonais ;
 Johann Georg Abicht (1672-1740), un théologien luthérien et linguiste allemand ;
 Johann Heinrich Abicht (1762-1816), un philosophe allemand ;
 Karl Ernst Abicht (1831-1908), un philologue classique allemand ;
 Karl Abicht (1877-1962), un administrateur du district dans le comté Westerburg (1910 — 1918) et membre du Parlement dans le Nassau Municipal ;
 Martha Abicht (1878-1941), une école maternelle allemand ;
 Silke Abicht (1968-), un plongeur allemand.

Voir aussi 
 Abich
 Habich
 Habig
 Habicht

Références 

Patronyme allemand